В соревнованиях по волейболу на Играх XXVI Олимпиады в Атланте (США) приняли участие 12 мужских и 12 женских национальных команд. Сборные США на правах хозяев Олимпиады были освобождены от отборочных соревнований, остальные участники олимпийского волейбольного турнира, определились по итогам квалификации, состоявшей из трёх этапов. Отбор на Олимпийские игры у мужских и женских команд осуществлялся по похожей схеме.

Первым этапом отбора стал розыгрыш Кубка мира. По его итогам определились по три участника Олимпийских игр.

Вторым этапом отбора стали континентальные квалификационные турниры в рамках пяти региональных конфедераций волейбола — Европейской (CEV), Азиатской (AVС), стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA), Южноамериканской (CSV) и Африканской (CAVB). По итогам этих турниров путёвки на Олимпийские игры получили 5 мужских и 5 женских команд (у женщин квалификация стран CAVB не состоялась; вакантную путёвку получила вторая команда европейской квалификации).

Третьим этапом отбора стали межконтинентальные квалификационные турниры, организованные Международной федерацией волейбола (FIVB). Мужские команды соревновались в рамках трёх турниров, победители которых получили три путёвки на Олимпийские игры. У женщин был проведён один турнир, три призёра которого получили олимпийские путёвки.

Мужчины

Кубок мира-1995 

18.11—2.12.1995. Япония.
 Участники — Япония (страна-организатор), Италия, Нидерланды, Куба, США, Бразилия, Аргентина, Китай, Южная Корея, Тунис, Египет (по итогам континентальных чемпионатов 1999 года), Канада (по приглашению ФИВБ).

По итогам Кубка мира-1995 путёвки на Олимпийские игры 1996 года получили Италия, Нидерланды, Бразилия.

Континентальные квалификационные турниры

Европа 
 Участники — Болгария, Дания, Россия, Югославия.
 В европейском олимпийском квалификационном турнире приняли участие сборные, занявшие 3—5 места на чемпионате Европы 1995 года (две лучшие команды по итогам европейского первенства — Италия и Нидерланды — приняли участие в Кубке мира-1995), а также хозяин турнира — Дания.

27—29.03.1996. Копенгаген (Дания).

 27 марта: Россия — Югославия 3:2 (5:15, 15:11, 10:15, 17:16, 15:9); Болгария — Дания 3:0 (15:2, 15:10, 15:4).
 28 марта: Дания — Россия 0:3 (5:15, 12:15, 12:15); Югославия — Болгария 3:0 (15:6, 15:8, 15:6).
 29 марта: Дания — Югославия 0:3 (5:15, 13:15, 10:15); Россия — Болгария 3:0 (15:11, 15:6, 15:4).

По итогам европейского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получила Россия.

Азия 
 Участники — Австралия, Китай, Южная Корея, Япония.

 12—14.04.1996. Сеул (Южная Корея)
 12 апреля: Южная Корея — Китай 3:0 (15:5, 15:11, 15:8); Япония — Австралия 3:0 (15:1, 15:5, 15:9).
 13 апреля: Япония — Китай 3:0 (15:9, 15:6, 15:12); Южная Корея — Австралия 3:1 (6:15, 15:9, 15:6, 15:2).
 14 апреля: Китай — Австралия 3:0 (15:9, 15:10, 15:11); Япония — Южная Корея 3:0 (15:3, 15:9, 15:5).

 19—21.04.1996. Токио (Япония)
 19 апреля: Южная Корея — Австралия 3:1 (15:7, 7:15, 15:4, 15:5); Китай — Япония 3:0 (15:12, 15:10, 15:12).
 20 апреля: Южная Корея — Китай 3:1 (15:10, 15:5, 14:16, 15:9); Япония — Австралия 3:0 (15:7, 15:1, 15:7).
 21 апреля: Китай — Австралия 3:1 (15:7, 11:15, 15:2, 15:7); Южная Корея — Япония 3:1 (15:10, 17:16, 13:15, 15:13).

По итогам азиатского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получила Южная Корея.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
 Участники — Канада, Куба, Пуэрто-Рико.

14—16.12.1995. Калгари (Канада).

 14 декабря: Канада — Пуэрто-Рико 3:0.
 15 декабря: Куба — Пуэрто-Рико 3:0.
 16 декабря: Куба — Канада 3:0 (15:10, 15:3, 16:14).

По итогам североамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получила Куба.

Южная Америка 
 Участники — Аргентина, Венесуэла, Перу, Чили.

12—14.04.1996. Буэнос-Айрес (Аргентина).

 12 апреля: Венесуэла — Перу 3:0 (15:7, 15:3, 15:12); Аргентина — Чили 3:0 (15:2, 15:3, 15:10).
 13 апреля: Венесуэла — Чили 3:0 (15:0, 15:5, 15:5); Аргентина — Перу 3:0 (15:13, 15:4, 15:4).
 14 апреля: Перу — Чили 3:0; Аргентина — Венесуэла 3:1 (15:5, 11:15, 15:6, 15:6).

По итогам южноамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получила Аргентина.

Африка 
 Участники — Египет, Тунис, Марокко.

 29—31.03.1996. Рабат (Марокко).

 29 марта: Тунис — Алжир 3:2 (13:15, 15:12, 15:6, 6:15, 17:15).
 30 марта: Тунис — Марокко 3:0 (15:4, 15:11, 17:15).
 31 марта: Алжир — Марокко 3:0 (15:8, 15:9, 15:6).

По итогам африканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получил Тунис.

Межконтинентальные квалификационные турниры 
 Участники — Австралия, Болгария, Венесуэла, Германия, Греция, Испания, Канада, Китай, Польша, Португалия, Югославия, Япония.

Группа А 
3—5.05.1996. Эшпинью (Португалия).

 3 мая: Португалия — Венесуэла 3:1 (15:9, 15:9, 11:15, 15:7); Болгария — Канада 3:0 (15:7, 15:9, 15:13).
 4 мая: Болгария — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:10, 15:4); Португалия — Канада 3:1 (15:7, 9:15, 15:4, 15:13).
 5 мая: Канада — Венесуэла 3:1 (8:15, 15:10, 15:5, 15:8); Болгария — Португалия 3:0 (17:15, 15:7, 15:11).

Группа В 
3—5.05.1996. Мюнхен (Германия).

 3 мая: Югославия — Китай 3:0 (15:6, 15:2, 15:7); Германия — Австралия 3:0 (15:7, 15:3, 15:6).
 4 мая: Китай — Австралия 3:0 (15:13, 16:14, 15:5); Югославия — Германия 3:0 (17:15, 15:6, 15:7).
 5 мая: Югославия — Австралия 3:0 (15:5, 15:5, 15:13); Германия — Китай 3:0 (15:5, 15:13, 15:8).

Группа С 
3—5.05.1996. Патры (Греция).

 3 мая: Испания — Япония 3:2 (15:8, 15:12, 14:16, 10:15, 15:8); Польша — Греция 3:2 (10:15, 15:11, 5:15, 15:5, 16:14).
 4 мая: Польша — Испания 3:1 (15:10, 15:6, 9:15, 15:12); Япония — Греция 3:2 (15:13, 15:7, 12:15, 7:15, 15:11).
 5 мая: Польша — Япония 3:1 (15:13, 11:15, 15:10, 16:14); Греция — Испания 3:1 (15:12, 13:15, 15:13, 15:11).

Итоги 
По итогам межконтинентальной квалификации три последние путёвки на Олимпийские игры 1996 года получили победители отборочных групп — Болгария, Югославия и Польша.

Женщины

Кубок мира-1995 

3—17.11.1995. Япония.
 Участники — Япония (страна-организатор), Нидерланды, Хорватия, Куба, США, Бразилия, Перу, Китай, Южная Корея, Египет, Кения (по итогам континентальных чемпионатов 1995 года), Канада (по приглашению ФИВБ).

По итогам Кубка мира-1995 путёвки на Олимпийские игры 1996 года получили Куба, Бразилия, Китай.

Континентальные квалификационные турниры

Европа 
 Участники — Германия, Нидерланды, Россия, Хорватия.
 В европейском олимпийском квалификационном турнире приняли участие сборные, занявшие 1—4 места на чемпионате Европы 1995 года.

4—7.01.1996. Бремен (Германия).

 4 января: Германия — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:5, 15:6); Россия — Хорватия 3:2 (15:4, 12:15, 3:15, 15:4, 15:6).
 5 января: Россия — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:3, 15:3); Германия — Хорватия 3:0 (16:14, 17:15, 15:5).
 6 января: Россия — Германия 3:0; Хорватия — Нидерланды 3:0.

 За 3-е место. 7 января. Нидерланды — Хорватия 3:1 (13:15, 15:10, 15:13, 15:7).
 ФИНАЛ. 7 января. Германия — Россия 3:2 (4:15, 15:9, 15:5, 8:15, 16:14).

По итогам европейского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получила Германия.

Специальным решение ФИВБ сборная России должна была принять участие в африканском квалификационном турнире вместе со сборными Кении и Нигерии. Турнир должен был пройти в марте в Лагосе (Нигерия), но ФИВБ перенесла соревнования в Москву. В связи с этим Кения и Нигерия отказались от участия и вакантную путёвку получила Россия.

Азия 
 Участники — Австралия, Тайвань, Южная Корея, Япония.

28—31.03.1996. Канберра (Австралия).

 28 марта: Япония — Тайвань 3:0 (15:5, 15:9, 15:7); Южная Корея — Австралия 3:0 (15:2, 15:7, 15:2).
 29 марта: Тайвань — Австралия 3:0 (15:3, 17:15, 15:10); Южная Корея — Япония 3:1 (15:8, 11:15, 16:14, 15:7).
 30 марта: Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:3, 15:3, 15:3); Япония — Австралия 3:0 (15:3, 15:2, 15:2).

 За 3-е место. 31 марта. Тайвань — Австралия 3:1 (15:2, 13:15, 17:15, 15:7).
 ФИНАЛ. 31 марта. Южная Корея — Япония 3:2 (11:15, 9:15, 15:5, 15:11, 15:10).

По итогам азиатского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получила Южная Корея.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
 Участники — Доминиканская Республика, Канада, Пуэрто-Рико.

14—16.03.1996. Виннипег (Канада).

 5 января: Канада — Пуэрто-Рико 3:0.
 6 января: Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0.
 7 января: Канада — Доминиканская Республика 3:0 (15:6, 15:6, 15:2).

По итогам североамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получила Канада.

Южная Америка 
 Участники — Аргентина, Перу, Чили.

От участия отказалась первоначально заявленная Боливия.

9—11.02.1996. Лима (Перу).

 9 февраля: Перу — Чили 3:0.
 10 февраля: Аргентина — Чили 3:0.
 11 февраля: Перу — Аргентина 3:1 (15:12, 15:1, 15:17, 15:-).

По итогам южноамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 1996 года получила Перу.

Межконтинентальный квалификационный турнир 
 Участники — Болгария, Италия, Нидерланды, Румыния, Тайвань, Украина, Хорватия, Япония.

26.05—2.06.1996. Япония.

 Осака
 26 мая: Нидерланды — Хорватия 3:0 (15:10, 15:7, 15:11); Украина — Тайвань 3:0 (15:12, 15:13, 15:4); Болгария — Италия 3:2 (12:15, 13:15, 15:8, 15:9, 15:10); Япония — Румыния 3:1 (10:15, 15:5, 15:6, 15:2).
 27 мая: Хорватия — Болгария 3:2 (15:12, 16:14, 8:15, 7:15, 15:12); Нидерланды — Тайвань 3:0 (15:3, 15:5, 15:11); Италия — Румыния 3:0 (15:11, 15:8, 15:10); Япония — Украина 3:0 (17:15, 15:11, 15:1).
 28 мая: Хорватия — Италия 3:0 (15:13, 15:9, 15:4); Болгария — Тайвань 3:0 (15:5, 15:9, 15:6); Украина — Румыния 3:0 (15:3, 15:1, 15:13); Нидерланды — Япония 3:1 (15:10, 10:15, 15:6, 15:11).

 Токио
 30 мая: Украина — Нидерланды 3:2 (10:15, 10:15, 15:11, 15:10, 19:17); Хорватия — Румыния 3:0 (15:5, 15:5, 15:7); Италия — Тайвань 3:0 (15:5, 15:6, 15:5); Япония — Болгария 3:0 (15:11, 15:9, 15:3).
 31 мая: Украина — Болгария 3:0 (15:4, 15:7, 15:8); Хорватия — Тайвань 3:1 (20:22, 16:14, 15:12, 15:6); Нидерланды — Румыния 3:0 (15:10, 15:9, 15:3); Япония — Италия 3:0 (15:4, 15:0, 15:7).
 1 июня: Япония — Хорватия 3:0 (15:10, 15:4, 15:6); Украина — Италия 3:0 (15:8, 15:8, 15:6); Румыния — Тайвань 3:1 (16:17, 15:8, 15:9, 15:12); Нидерланды — Болгария 3:0 (15:7, 15:9, 15:6).
 2 июня: Нидерланды — Италия 3:1 (15:8, 11:15, 15:10, 15:6); Хорватия — Украина 3:2 (15:5, 15:10, 13:15, 10:15, 15:11); Болгария — Румыния 3:0 (15:10, 15:5, 15:11); Япония — Тайвань 3:0 (15:11, 15:9, 15:7).

По итогам межконтинентальной квалификации три последние путёвки на Олимпийские игры 1996 года получили призёры — Япония, Нидерланды и Украина.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской олимпийский турнир 1996) 
 Архив волейбольных результатов (женский олимпийский турнир 1996) 

Волейбол на Олимпийских играх
1995 год в волейболе
1996 год в волейболе